Novaolindensi – abitanti di Nova Olinda (Paraíba)
Novaolindensi – abitanti di Nova Olinda do Maranhão